California se poate referi la multe nume geografice, locuri, ființe și chiar state (în diferite țări) după cum urmează:

În diferite țări ale lumii

În Canada 

 California, New Brunswick
 Lower California, New Brunswick
 California, Lanark County, Ontario
 California, Leeds and Grenville County, Ontario
 New California, Ontario

În El Salvador 

 California, Usulután

În Mexic 
 Peninsula Baja California, pe scurt adeoseori doar "Baja", împărțită în două state federale
 Baja California (situri arheologice)
 Baja California (colonie), fostă colonie spaniolă
 Baja California (stat Mexic) 
 Baja California Sur (stat Mexic)
 Golful California (cunoscut și ca "Marea lui Cortés")

În Marea Britanie 

 California, Berkshire
 California, Buckinghamshire
 California, Falkirk
 California, Norfolk
 California, Suffolk o suburbie a orașului Ipswich

În Statele Unite ale Americii 

 Statul California, cel de-al 31-lea stat constituent al Uniunii; 
 California City, California, localitate din statul ; 
 California, statul ; 
 California, statul ; 
 California, statul ; 
 California, statul ; 
 California, statul ; 
 California, statul ; 
 California, statul ; 
 California (abreviată cel mai adesea Cal) se poate referi la University of California localizată în Berkeley, California, folosită mai ales pentru denominalizarea unor echipe sportive apaținând universității. 
 California Speedway, un circuit de viteză (în engleză, superspeedway), inaugurat în 1997, în Fontana, California. 
 Disney's California Adventure - parc de distracții tematic aflat în localitatea Anaheim, California.

În spațiul cosmic 

 341 California, asteroid; 
 NGC 1499, sau Nebuloasa California, o nebuloasă de emisie în constealția Perseus.

Ființe vii 

 California poppy, floarea de stat a statului California; 
 California quail, pasărea de stat a statului California; 
 California spiny lobster, homar care are arealul de-a lungul coatelor Mexicului și al Statelor Unite, de-a lungul statelor California, Baja California și Baja California Sur.

În muzică 

 California, 1988, album muzical al trupei American Music Club; 
 California, 1999, album muzical al trupei Mr. Bungle; 
 California, 2002, cântec al trupei Phantom Planet.

Vezi și 

 Originea numelui California 

Nume proprii
+ 
+ 
+